Gåsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåsgöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Gåsgöl (Gärdserums socken, Småland, 644448-152463), sjö i Västerviks kommun och Åtvidabergs kommun,  (11,3 ha)
Gåsgöl (Gärdserums socken, Småland, 645224-152360), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Gåsgölen, sjö i Eksjö kommun, 
Gåsgölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn